Restauration (af latin, restauro = genoprette) har flere betydninger:

 Restauration – fællesbetegnelse for restauranter, caféer, værtshus, osv.
 Restaurationen – perioder hvor et tidligere styre er blevet genoprettet
 Restaurering – istandsættelse af en bygning